Le Roux of Leroux kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Le Roux (België), deelgemeente van de Belgische gemeente Fosses-la-Ville
Le Roux (Frankrijk), gemeente in Frankrijk

Personen met de achternaam Le Roux/Leroux
Charles Le Roux, Nederlands antropoloog
Etienne Leroux, Zuid-Afrikaans schrijver
Gaston Leroux, Frans journalist en novellist
Maxime Leroux, Frans acteur
Willem II van Engeland, Engelse koning, in het Frans ook "Guillaume le Roux" genoemd

Zie ook 
La Roux, Brits electropopduo